Э́нни Хо́кинс-Тёрнер (), наиболее известная как Но́рма Стиц (; род. 22 декабря 1956, Атланта, США) — фетиш-модель, владелица сайта, обладательница самой большой натуральной груди в мире. Её сценическое имя — игра слов на фразу «Огромные сиськи» ().

Фигура 
1 декабря 1999 года имя Нормы Стиц было внесено в книгу рекордов Гиннесса как обладательницы самой большой натуральной груди в мире и обладательницы самого большого размера бюстгальтера. Позднее, в 2009 и 2011 годах она подтвердила эти звания.

По сведениям шоу британского журнала «This Morning», где Норма появлялась 23 июня 2011 года, каждая её грудь весит около 22,5 кг . Размер бюстгальтера для неё, если бы такие выпускались, составил бы 102ZZZ.

Биография 
Окончила университет в Джексоне (Массачусетс) с дипломом социального работника. Родила двоих детей. 13 лет была замужем за бывшим офицером ВВС, пока не овдовела в 2003 году.

Фильмография 
Норма Стиц снялась в нескольких фильмах для взрослых, некоторые из которых выпущены её собственной студией:
 Amazing Norma Stitz (2002)
 Big Tits Curvy Asses 4 (2008)
 Good Girl Bad Girl (2006)
 Meeting Norma Stitz (2006)
 Norma Squirtz Karl (2006)
 Norma Stitz and Ms. L (2006)
и другие.

Награды 
 1999 — Книга рекордов Гиннесса — сертификат обладательницы самой большой натуральной груди в мире.
 2003 — AVN Awards — Adult Video Nudes Award (The Amazing Norma Stitz).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США